Wahlig ist der Familienname von:

 Henry Wahlig (* 1980), deutscher Sporthistoriker
 Tom Wahlig (* 1938), deutscher Pharmazeut